Il singolare femminile  del torneo di tennis AEGON Pro Series Loughborough 2013, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Anna-Lena Friedsam che ha battuto in finale Alison Van Uytvanck 6-3, 6-0.

Teste di serie 

 Çağla Büyükakçay (primo turno)
 Alison Van Uytvanck (finale)
 Anna-Lena Friedsam (Campionessa)
 Magda Linette (secondo turno)

 Samantha Murray (primo turno)
 Renata Voráčová (quarti di finale)
 Viktorija Golubic (semifinali)
 Valerija Savinych (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

AEGON Pro Series Loughborough 2013